Menin steht für:

 Menin, ein Protein
 die französische Schreibweise einer Stadt in Belgien, siehe Menen (Belgien)
Titel am französischen Hof. Die sechs Menin´s waren dem Dauphin zugeordnete Edelleute.

Menin ist der Familienname folgender Personen:
 Josse de Menin, niederländischer Staatsmann

Siehe auch
 Měnín, Gemeinde in Tschechien